Cryptovenator, (de « crypto », du grec ancien kryptos (caché, secret), et du latin venator (le chasseur), est un genre éteint de pélycosaures de la famille des Sphenacodontidae qui a existé dans l'actuelle Allemagne (Sarre) pendant le Carbonifère terminal Gzhélien, il y a environ 300 millions d'années.

Une seule espèce est rattachée au genre : Cryptovenator hirschbergeri, décrite en 2011 par Jörg Fröbisch et ses collègues.

Elle est connue par un seul fossile, la partie avant d'une mandibule droite, extraite d'un niveau de grès foncé à grains fins de la formation géologique de Remigiusberg dans le bassin de la Saar-Nahe(Sarre).

Description

Phylogénie 
Le cladogramme suivant est celui établi par les inventeurs du genre, Jörg Fröbisch et ses collègues :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Eupelycosauria
 Sphenacodontidae

Liens externes 
 https://eol.org/pages/18779613
 http://www.irmng.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1471976

Genre de synapsides (nom scientifique)
Synapside du Carbonifère
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 2011
Sphenacodontidae